Cooks Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cooks Hill (Connecticut)	
 Cooks Hill (Indiana)	
 Cooks Hill (Massachusetts)	
 Cooks Hill (New Hampshire)	
 Cooks Hill (New York)	
 Cooks Hill (Vermont)	

Siehe auch:
 Cook Hill